Park Pobědy má více významů:

 Park Vítězství (Moskva) – park v Moskvě, který se zde nachází na počest konce druhé světové války.
 Park Vítězství (Sankt-Petěrburg) – park v Sankt-Petěrburgu
 Park Pobědy (stanice metra v Moskvě) – konečná stanice Arbatsko-Pokrovské linky
 Park Pobědy (stanice metra v Petrohradu) – stanice na Moskovsko-Petrogradské lince